O Clube Desportivo Falcões do Norte é um clube multiesportes na Chã de Alecrim da ilha do São Vicente de Cabo Verde. Há no clube departamentos que incluem futebol e vôlei. Edson Silva é o treinador do clube desde 2014.

Fundado em 19 de agosto de 1960. O clube comemora na 10ª aniversario em 1970, 25ª aniversario em 1985 e 50ª aniversario em 2010.  O clube venceu o primeiro e único título de super taça regional.

Na temporada de 2016/17, Falcões finido oitavo e último e relegado dirigamente na Segunda Divisão na próximo temporada até março de 2019, o clube venceu o título secundário, o Segunda Divisão regional.

Títulos de futebol 
 Torneio Abertura de São Vicente: 2
2003/04

 Super-Taça de São Vicente: 1
2012/13

Segunda Divisão de São Vicente: 1
2018/19

Futebol

Palmarés

Classificações regionais

Notas

Ligações externas 
 
Falcões do Norte na ZeroZero

Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular de São Vicente
Mindelo (Cabo Verde)
Clubes de futebol fundados em 1960